Zachara ist der Familienname folgender Personen:

 Ján Zachara (* 1928), slowakischer Boxer
 Mateusz Zachara (* 1990), polnischer Fußballspieler